Пі́терборо () — назва ряду населених пунктів.

Пітерборо — місто в провінції Вікторія.
 Пітерборо — місто в провінції Південна Австралія.

Пітерборо — місто у графстві Кембриджшир.
 Пітерборо — залізнична станція в місті Пітерборо.

Пітерборо — місто в графстві Пітерборо, провінція Онтаріо.
 Пітерборо — графство у провінції Онтаріо.

Пітерборо — місто, штат Нью-Гемпшир
 Пітерборо — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир

  (Peterboro) — історичне «сільце» в складі міста Смітфілд в окрузі Медісон, штат Нью-Йорк.